Insula Jesus (în limba franceză Île Jésus) este a doua insulă ca mărime din Arhipelagul Hochelaga în provincia Quebec, Canada și împreună cu Insulele Laval și alte insule mai mici formează orașul Laval.

Este separată de insula Montreal prin Riviere des Prairies.

Insulele Canadei
Insule ale Americii de Nord